Чемпионат СССР по футболу 1991 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал волгоградский клуб «Ротор».

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи

Примечания

Ссылки 
Первая лига СССР 1991 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1991
1991